Guardiola steht für:
 die Pflanzengattung Guardiola der Familie der Korbblütler (Asteraceae)
 die katalanische Gemeinde Sant Salvador de Guardiola
 die Ruine eines Wachturmes in der Provinz Parma, Italien, siehe Castello di Guardasone

Guardiola ist der Familienname folgender Personen:
 Alfonso Gerardo Miranda Guardiola (* 1966), mexikanischer Geistlicher, Weihbischof in Monterrey
 Esteban Guardiola Amorós (1780–nach 1850), Präsident von Honduras
 Gedeón Guardiola (* 1984), spanischer Handballspieler
 Gonzalo Guardiola (1848–1903), honduranischer Dichter und Politiker
 Illich Guardiola (* 1974), honduranischer Schauspieler
 Isaías Guardiola (* 1984), spanischer Handballspieler
 Jorge Guardiola (* 1963), spanischer Sportschütze

 Juan Benigno Guardiola (1889–1930), argentinischer Dichter
 Pep Guardiola (* 1971), spanischer Fußballspieler und -trainer
 Pepa Guardiola Chorro (* 1953), spanische Schriftstellerin
 Salvador Guardiola (* 1988), spanischer Radrennfahrer
 Serafín Pró Guardiola (1906–1977), kubanischer Komponist und Chorleiter, siehe Serafín Pró
 Sergi Guardiola (* 1991), spanischer Fußballspieler
 Simó de Guardiola y Hortoneda (1773–1851), spanischer Bischof und Kofürst von Andorra